Warlich ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Warlich (1891–1964), deutscher Tätowierer
 Christian-Georg Warlich (* 1957), deutscher Ruderer
 Hugo Warlich (1856–1922), russischer Dirigent böhmischer Herkunft